Переживание:
 Переживание (в актёрском искусстве) — способность актёра переживать чувства и мысли изображаемого персонажа при каждом исполнении роли; творческая основа системы К. С. Станиславского. 
 Переживание в психологии.
 Переживание (устаревшее) — пережиток.
 Переживание — более длительная жизнь, чем у кого-либо. (Мать Есенина пережила сына).